Shikolenko est le nom de:

 Natalya Shikolenko (née 1964), lanceuse biélorusse de javelot
 Tatyana Shikolenko (née 1968), lanceuse russe-biélorusse de javelot